Mini brit autómárka, a BMW cég egyik márkája
 Miniautó - a törpeautó szinonimája
 mini, kislemez
 miniszoknya
 Mini magyar együttes
 Mini japán énekes és modell
 Mini Pet Shop Boys album
 Mini kétéltűnem